«Так близко к горизонту» () — романтическая мелодрама от режиссёра Тима Трахте, снятая по одноимённому автобиографическому бестселлеру писательницы Джессики Кох, который считается одним из самых успешных романов последних лет. Главные роли в фильме исполнили Луна Ведлер и Янник Шюман. 

Премьера фильма в Германии состоялась 10 октября 2019 года. В России он выйдет в прокат 23 января 2020 года.

Сюжет 
Они встретили друг друга на рассвете своей взрослой жизни, когда чувства побеждают страх и преодолевают любые преграды. Молодые и влюбленные, они проводят вместе каждую секунду. Но любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина…

В ролях

Производство 
Фильм «Так близко горизонту» основан на одноименном биографическом романе писательницы Джессики Кох 2016 года: на первой части трилогии. В первые же недели после публикации книга заняла первое место в списке бестселлеров Amazon. Картина была снята продюсерской компанией Pantaleon Films, основанной Матиасом Швайгёфером.

Съемки проходили в Кёльне и Мюнхене (Германия), а также в Португалии с 18 сентября по 15 ноября 2018 года.

В фильме звучит саундтрек «To Love Somebody» Scott Matthew.

Релиз 
Оригинальный трейлер фильма компания StudioCanal опубликовала 4 июля 2019 года, локализованная версия появилась в интернете 10 октября.

Примечания

Ссылки